Бібліотека імені Анни Ахматової Оболонського району м. Києва.

Адреса 

04074 м.Київ вул. Казанська, 20

Характеристика 

Площа приміщення бібліотеки — 450 м², книжковий фонд — 49,9 тис. примірників.
Щорічно обслуговує 4,1 тис. користувачів, кількість відвідувань за рік — 20,0 тис., книговидач — 85,0 тис. примірників.

Історія бібліотеки 

Бібліотека заснована в 1989 році. З 1990 року носить ім'я видатної поетеси Анни Ахматової.
Має унікальне зібрання-колекцію про життєвий та творчий шлях видатної поетеси Анни Ахматової, бібліографічний покажчик в електронному варіанті «Ахматова: знайома й незнайома».

Бібліотечне обслуговування: абонемент, читальний зал, МБА.

Посилання 
 Публічні бібліотеки Києва: Довідник. — 2-е вид., допов. — К., 2004. — 96 с.: іл.
 Бібліотека ім. Анни Ахматової
 Централізована бібліотечна система Оболонського району 

Анна Ахматова
Засновані в Україні 1989
Бібліотеки Оболонського району